Эмилио Хасинто и Дизон (; , Тондо, , Генерал-капитанство Филиппины — , Махайхай, провинция Лагуна, Первая Филиппинская республика) — филиппинский революционер, идеолог радикально-демократического направления в Филиппинском национально-освободительном движении. Активный участник филиппинской революции 1896—1898 годов. Один из высокопоставленных офицеров — командующий войсками повстанцев в провинции Лагуна. Генерал.
. Национальный герой Филиппин.

Биография 
Сын бедняка. Окончил Коллегию Сан-Хуан-де-Летран со степенью бакалавра искусств. Свободно говорил по-испански и по- тагальски. Позже изучал право в манильский университете Санто Томас.

Однако в 1894 году бросил учёбу и в 19-летнем возрасте вступил в союз Катипунан, секретную организацию, выступавшую за независимость Филиппин от испанской колониальной власти. В 1895 году — секретарь, член Верховного Совета союза Катипунан. В 1896 году —  газеты «Калайяан» («Свобода»), выпускавшейся союзом.

В период развития революции Хасинто — командующий войсками повстанцев в провинции Лагуна. В период создания Первой Филиппинской республики рассматривался как «мозг революции».

После казни Андреса Бонифасио продолжил борьбу Катипунана.

Умер, заболев малярией.

Творчество 
Автор «Букваря» и «Манифеста» — основных программных документов Катипунана, а также ряда статей, воззваний, политических и социальных очерков.

В своих произведениях, написанных в форме афоризмов, образным общедоступным языком, Хасинто проповедовал утопические идеи всеобщего равенства; отрицал богатство, добытое насилием и обманом, призывал к самопожертвованию во имя освобождения народа от нищеты, угнетения и духовного рабства.

Литература 
 
 Советская историческая энциклопедия. — : Советская энциклопедия . Под ред. Е. М. Жукова. 1973—1982.
 Биографический словарь. 1998.

Политики Филиппин
Филиппинские поэты
Умершие от малярии
Революционеры Филиппин
Генералы Филиппин
Писатели Филиппин
Национальные герои Филиппин
Выпускники университета Санто-Томас
Персоны, изображённые на банкнотах Филиппин